Граф Котнэм из Коттенэма в Кембриджшире () — наследственный титул в системе Пэрства Соединённого королевства.

История 
Титул графа Котнэма был создан 11 июня 1850 года для известного адвоката и члена партии вигов Чарльза Пипса, 1-го барона Котнэма (1781—1851). Он дважды занимал должность лорда-канцлера Великобритании (1836—1841, 1846—1850). В 1836 году для Чарльза Пипса был создан титул барона Котнэма из Коттенэма в графстве Кембриджшир. Вместе с графский титулом в 1850 году он получил титул виконта Кроухерста из Кроухерста в графстве Суррей. Все эти титулы являлись Пэрством Соединённого королевства.

Титул учтивости старшего сына и наследника графа Котнэма — «Виконт Кроухерст».

В 1845 году лорд Котнэм стал преемником своего старшего брата Уильяма Пипса (1778—1845) в качестве 3-го баронета из Лондона. В 1849 году после смерти своего кузена Генри Лесли (1783—1849) Чарльз Пепис унаследовал титул 4-го баронета из Джунипер Хилла.

Титул баронета из Лондона в системе Баронетства Соединённого королевства был создан в 1801 году для Уильяма Пипса (1740—1825), мастера канцелярии, отца 1-го графа Котнэма. Титул баронета из Джунипер Хилла в графстве Суррей (Баронетство Великобритании) был создан в 1784 году для Лукаса Пипса (1742—1830).

По состоянию на 2023 год, обладателем графского титула являлся Марк Джон Генри Пипс, 9-й граф Котнэм (род. 1983), прямой потомок 1-го графа Котнэма, сменивший своего отца в 2000 году.

30 июня 2006 года современный граф Котнэм не смог успешно доказать своё правопреемство в отношении титулов баронетов.

Графский титул происходит от названия деревни Коттенэм в графстве Кембриджшир, где родился Джон Пипс, предок 1-го графа Котнэма, и двоюродный дядя Сэмюэл Пипс (1633—1703). Другой член семьи Пипс — Генри Пипс (1783—1860), епископ Содора и Мэна (1840—1841) и епископ Вустера (1841—1860), третий сын сэра Уильяма Пипса, 1-го баронета (1740—1825) и младший брат 1-го графа Котнэма.

Баронеты Пипс из Лондона (1801) 
 1801—1825: Сэр Уильям Пипс, 1-й баронет (1 января 1740 — 2 июня 1825), сын Уильяма Пипса (1698—1743) от первого брака;
 1825—1845: Сэр Уильям Уэллер Пипс, 2-й баронет (4 мая 1778 — 5 октября 1845), старший сын предыдущего;
 1845—1851: Сэр Чарльз Пипс, 3-й баронет (29 апреля 1781 — 29 апреля 1851), младший брат предыдущего, барона Котнэм с 1833 года и граф Котнэм с 1850 года.

Графы Котнэм (1850) 
 1850—1851: Чарльз Кристофер Пипс, 1-й граф Котнэм (29 апреля 1781 — 29 апреля 1851), второй сын сэра Уильяма Пипса, 1-го баронета;
 1851—1863: Чарльз Эдвард Пипс, 2-й граф Котнэм (30 апреля 1824 — 18 февраля 1863), старший сын предыдущего;
 1863—1881: Уильям Джон Пипс 3-й граф Котнэм (15 августа 1825 — 20 января 1881), младший брат предыдущего;
 1881—1919: Кенелм Чарльз Эдвард Пипс, 4-й граф Котнэм (18 мая 1874 — 22 апреля 1919), старший сын предыдущего;
 1919—1922: Кенелм Чарльз Фрэнсис Пипс, 5-й граф Котнэм (13 мая 1901 — 29 декабря 1922), старший сын предыдущего;
 1922—1943: Марк Эверард Пипс, 6-й граф Котнэм (29 мая 1903 — 19 июля 1943), автогонщик, второй сын 4-го графа Котнэма;
 1943—1968: Джон Дигби Томас Пипс, 7-й граф Котнэм (14 июня 1907 — 12 мая 1968), младший (третий) сын 4-го графа Котнэма;
 1968—2000: Kенелм Чарльз Эверард Дигби Пипс, 8-й граф Котнэм (27 ноября 1948 — 20 октября 2000), игрок в крикет, единственный сын предыдущего;
 2000 — настоящее время: Марк Джон Генри Пипс, 9-й граф Котнэм (род. 11 октября 1983), старший сын предыдущего;
 Наследник: Чарли Томас Кроухёрст Пипс, виконт Кроухёрст (род. 20 августа 2020), сын предыдущего;
 Наследник наследника: достопочтенный Сэм Ричард Пипс (род. 26 апреля 1986), младший брат 9-го графа.

Баронеты Пепис из Джунипер Хилл (1784) 

 1784—1830: Сэр Лукас Пепис, 1-й баронет (24 мая 1742 — 17 июня 1830), единственный сын Уильяма Пипса (1698—1743) от второго брака, сводный брат Уильяма Пипса, 1-го баронета из Лондона;
 1830—1833: Сэр Чарльз Лесли, 2-й баронет (28 сентября 1774 — 4 февраля 1833), старший сын предыдущего;
 1833—1849: Сэр Генри Лесли, 3-й баронет (21 сентября 1783 — 8 июля 1849), младший брат предыдущего;
 1849—1851: Чарльз Пипс, 1-й барон Котнэм, 4-й баронет (29 апреля 1781 — 29 апреля 1851), второй сын сэра Уильяма Пипса, 1-го баронета.

Все дальнейшие баронеты являлись графами Котнэм.

Ссылки 
 Kidd, Charles, Williamson, David (editors). Debrett’s Peerage and Baronetage (1990 edition). New York: St Martin’s Press, 1990
 Leigh Rayment’s Peerage Pages 
 thepeerage.com 

Котнэм
Котнэм